Brainstorm bezeichnet:

 Brainstorm (Popband), lettische Rock- und Pop-Band
 Brainstorm (Metal-Band), deutsche Power-Metal-Band
 Brainstorm (Jazz-Rock-Band), deutsche Jazz-Rock-Band (1972–1975)
 Brainstorm (Disco-Funk-Band), US-amerikanische Disco-Funk-Band (1976–1979)
 Brainstorm (1965), US-amerikanischer Kinofilm aus dem Jahr 1965 von William Conrad
 Projekt Brainstorm, US-amerikanischer Kinofilm aus dem Jahr 1983 mit Christopher Walken und Natalie Wood
 Brainstorm (2000), brasilianischer Kinofilm von Laís Bodanzky
 Brainstorm (Patientenzeitschrift), deutsche Zeitschrift zum Thema Hirntumor

Siehe auch:
 Brainstorming